Tenuidactylus voraginosus — вид пресмыкающихся из семейства гекконовых. Обитает в юго-западных предгорьях Гиндукуша в Афганистане, являясь эндемиком этой страны (упоминается также, что эти ящерицы — эндемики афганской провинции Гильменд). Видовое название на латинском отражает большое количество бедренных и преанальных пор у самцов этого вида.

Примечания 

Пресмыкающиеся Азии
Тонкопалые гекконы
Животные, описанные в 1984 году
Эндемики Афганистана